

Musique

Album 

 Behind the Mask est un album de Fleetwood Mac sorti en 1990.

Chanson 

 Behind the Mask est une chanson dont la musique a été composée par Ryuichi Sakamoto, et qui a notamment été reprise par Eric Clapton et Michael Jackson.
 Behind the Mask est également la chanson thème chantée par Jose Feliciano de la série TV Tessa à la pointe de l'épée.

Cinéma 
 Behind the Mask est un film de Francis Ford sorti en 1916.
 Behind the Mask est aussi un film de John Francis Dillon avec Boris Karloff sorti en 1932.
 Behind the Mask est également un film de Brian Desmond Hurst avec Michael Redgrave sorti en 1958.
 Behind the Mask: The Rise of Leslie Vernon est le titre original du film Derrière le masque de Scott Glosserman sorti en 2006.